Пожня — сенокос, покос, луг, жнивье, стерня, поле. Также этим словом в средние века на Руси называли небольшие сельскохозяйственные (возможно временные) поселения, например:

.. отхожая пожня Шелкова, на рѣчкѣ на Лопаснѣ, а въ ней крестьянъ и бобылей (8дв.) 



Также Пожня — название географических объектов:

Населенные пункты

Россия 
 Пожня — деревня в муниципальном районе «Сосногорск» Республики Коми.
 Пожня — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Украина 
 Пожня — село в Великописаревском районе Сумской области.

Река 
 Пожня — река в Московской области России, приток Исконы.

Примечания